Eichenseer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Eichenseer (1934–2015), deutscher Mundartdichter und Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz
 Erika Eichenseer (* 1934), deutsche Mundart-Autorin und Märchenforscherin
 Caelestis Eichenseer (1924–2008), deutscher Neolatinist